Касас-де-лос-Пинос ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Население — 531 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Casas de los Pinos(Cuenca), Cooperativa del Campo Nª Sª de la Candelaria, Nª Sª la Virgen de las Candelas

Муниципалитеты Куэнки